Gatzweiler ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gatzweiler, deutscher Braumeister aus Neuss, siehe Gatzweilers Alt
 Ferdinand Gatzweiler (* 1955), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Gerd Gatzweiler (* 1945), deutscher Taekwondo-Trainer
 Karl Gatzweiler (1931–2020), belgischer Geistlicher und Generalvikar des Bistums Lüttich
 Norbert Gatzweiler (* 1942), deutscher Strafverteidiger

Gatzweiler ist der Name folgender Orte:
 Gatzweiler (Mönchengladbach), Honschaft im Mönchengladbacher Stadtbezirk West